Club BikeTrial Garrotxa, associació de biketrial amb seu a Olot, a la Garrotxa
 BTG plc (del seu nom en anglès British Technology Group), empresa del sector de la medicina del Regne Unit
 Btg. també és l'abreviatura en italià de batalló, unitat militar d'infanteria